NAKS Kaseko Loco, een muziekgroep uit Suriname
 NKL-26, een Russisch verkenningsvoertuig tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Nacionalinė krepšinio lyga, de nationale basketbalbond van Litouwen
 Nordwestdeutsche Klassenlotterie, een loterij in Duitsland